La saison 1931-1932 du Championnat de Yougoslavie de football était la dixième édition du championnat de première division en Yougoslavie. Cette saison voit le titre se disputer par le biais d'un championnat sous forme de coupe à élimination directe, en matchs aller et retour.

C'est le club du Concordia Zagreb qui remporte la compétition, en battant en finale le Hajduk Split. C'est le  de champion de Yougoslavie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Yougoslavie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Yougoslavie de football
Yougoslavie
1931 en Yougoslavie
Yougoslavie
1932 en Yougoslavie